Михаил Осипович Фридланд (1888, Астрахань — 1967, Москва) — советский учёный-медик в области ортопедии и травматологии, автор первого учебника по ортопедии на русском языке.

Биография 
Родился в 1888 году в Астрахани, где в 1906 году окончил Первую мужскую гимназию. В 1911 году закончил медицинский факультет Казанского государственного медицинского университета. Участник Первой Мировой войны в качестве военного полевого врача. С 1920 года заведующий кафедрой ортопедии Института усовершенствования врачей. В 1921 году защитил докторскую диссертацию «О патологии двухстороннего пневмоторакса», профессор с 1924. С 1937 по 1953 год заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Центрального института усовершенствования врачей (ныне Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования). Умер в 1967 в Москве.

Научная деятельность 
Автор свыше 200 научных работ по хирургии, травматологии и костному туберкулёзу. Он разработал методы артродеза плечевого и голеностопного суставов и операции по поводу первичного вывиха надколенника и плеча, способы спиртовой новокаиновой блокады при заболеваниях и травмах мышечного аппарата, проводил искусственную декальцинацию костей при лечении хронических болезней. Основатель казанской школы травматологии и ортопедии.

Семья 
Жена — Софья Михайловна Фридланд (урождённая Ерман). Дочь — Елена Михайловна Морозова (1921—1998), врач.

Награды 
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1945),
 Орден «Знак Почёта».

Библиография 
сочинения
 Общая ортопедия, 1-ое издание., Казань, 1928,
 Частная ортопедия, Казань, 1932,
 Гнойный остеомиелит (гематогенный и огнестрельный), М., 1946,
 Спирт-новокаиновая блокада как метод борьбы с болью и мышечной гипертрофией, Хирургия, Кя 8, с. 27, 1952,
 Ортопедия, 5-ое издание., М., 1954,
 Об артрозах, Хирургия, №6, с. 25, 1955,
 Об упругих колебаниях продольного свода стопы при различных условиях её функциональной нагрузки, Ортопедия и травма., №1, с. 37, 1955,
 Особенности течения переломов у лиц старческого возраста, там же, «Na 6, с. 9, 1964.

Литература 
 Винцентини К. М., Морозова Е. М. Михаил Осипович Фридланд, Ортопедия и травматология, №11, с. 78, 1976; Шулуткол И. Профессор М. О. Фридланд (К 70-летию со дня рождения), там же, №4, с. 81, 1958.
 «Татарский энциклопедический словарь» Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1999.
 «Татарский энциклопедический словарь» Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002-2014.

Примечания 

Травматологи
Ортопеды
Доктора медицинских наук
Профессора
Заслуженные деятели науки РСФСР
Преподаватели Казанской государственной медицинской академии